

Cinema 
 Il richiamo dei figli (Seed) – film del 1931 diretto da John M. Stahl
 Seed  – film del 2007 diretto da Uwe Boll

Informatica 
 Seed – nodo della rete che condivide uno o più file per mezzo del protocollo BitTorrent
 Seed7  – linguaggio di programmazione general purpose. Certamente peculiare invece è la sua estendibilità.

Musica 
 Seed  – album dei Prototype del 1995
 Seed  – traccia dell'album Follow the Leader dei Korn del 1998
 Seed  – album degli Afro Celt Sound System del 2003
 Seed  – album di Mami Kawada del 2006

Persone 
 Huck Seed (1969) – giocatore di poker statunitense
 Jimmy Seed (1895-1966) – allenatore di calcio e calciatore inglese

Altro 
 Seed  – rivista scientifica americana bimestrale on-line
Standard for the Exchange of Earthquake Data – formato per la registrazione di dati sismologici sviluppato dalla International Federation of Digital Seismograph Network
 Seed capital – primi fondi finanziari cui un imprenditore accede per lanciare una nuova attività